Jędrynie ( Jendrin, 1936–1945 Kolonie Groß Maßdorf) ist eine Ortschaft in Oberschlesien. Der Ort liegt in der Gemeinde Strzelce Opolskie im Powiat Strzelecki in der Woiwodschaft Oppeln.

Geographie

Geographische Lage 
Der Ort Jędrynie liegt etwa acht Kilometer nördlich von der Kreis- und Gemeindestadt Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz) und 32 Kilometer östlich von der Woiwodschaftshauptstadt Opole (Oppeln). Der Ort liegt in der Nizina Śląska (Schlesischen Tiefebene) innerhalb der Równina Opolska (Oppelner Ebene).

Jędrynie ist von Waldgebieten umgeben. Jędrynie hatte einen Bahnhof an der Bahnstrecke Kędzierzyn-Koźle–Kluczbork.

Nachbarorte 
Nachbarorte von Jędrynie sind im Norden Osiek (Oschiek) und im Südwesten Rozmierka (Rosmierka).

Geschichte 
Der Ort wurde 1528 erstmals urkundlich als „Gendrynia“ erwähnt.

Nach der Neuorganisation der Provinz Schlesien gehörte die Ortschaft Jendrin, als Teil der Landgemeinde Rosmierka, ab 1816 zum Landkreis Groß Strehlitz im Regierungsbezirk Oppeln.

1936 wurde der Ort in Kolonie Groß Maßdorf umbenannt. Bis 1945 befand sich der Ort im Landkreis Groß Strehlitz und gehörte der Ortschaft Groß Maßdorf an.

1945 kam der bisher deutsche Ort unter polnische Verwaltung und wurde in Jędrynie umbenannt und der Woiwodschaft Schlesien angeschlossen. 1950 kam der Ort zur Woiwodschaft Oppeln. Von 1983 bis 1984 wurde eine Kapelle errichtet. 1999 kam der Ort zum wiedergegründeten Powiat Strzelecki.

Bei einer Bürgerbefragung haben die Einwohner des Ortes für die Einführung der zusätzlichen deutschen Ortsbezeichnung Jendrin gestimmt. Am 29. Juli 2015 hat der Gemeinderat einer zweisprachigen Ortsbezeichnung zugestimmt.

Bräuche und Sitten 
In Jędrynie gibt es die einzigartige Tradition in Getreidefelder Herzen mit einem Kreuz zu schneiden.

Sehenswürdigkeiten 
 Römisch-katholische Kirche Muttergottes von Fatima (poln. Kościół MB Fatimskiej) – errichtet 1983–1984
 Steinernes Wegekreuz

Einzelnachweise 

Gmina Strzelce Opolskie
Ort in Schlesien
Ort der Woiwodschaft Opole
Ersterwähnung 1528